Copa UNCAF 2005 – ósma edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Gwatemali w dniach 19-27 lutego 2005. Cztery najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2005.

Stadiony

Turniej finałowy 

Źródło:

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Copa UNCAF 2005

KOSTARYKA 5. TYTUŁ

Strzelcy 
 6 goli
  Wilmer Velásquez

 5 goli
  Milton Núñez

 4 gole
  Juan Carlos Plata

 3 gole
  Edwin Villatoro
  Whayne Wilson

 2 gole
  Hernán Sandoval
  Roy Myrie

 1 gol

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 2005